

Patronyme 
 Antoine Van Hammée (1836-1903) est un peintre belge.

Toponyme 
 Rue Van Hammée à Bruxelles.

Voir aussi